Ágreda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Ágreda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ágreda är varierad, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Ágreda. Runt Ágreda är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tarazona,  km öster om Ágreda. Omgivningarna runt Ágreda är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kastilien och Leon